Andronic Paléologue peut se référer à :

 Andronic Paléologue, père de Michel VIII Paléologue
 Andronic Paléologue (mort entre 1281 et 1286), neveu ou cousin de Michel VIII Paléologue
 Andronic II Paléologue (1259–1332), empereur byzantin de 1282 à 1328
 Andronic Paléologue, seigneur de Berat sous Andronic II
 Andronic III Paléologue (1297–1341), empereur byzantin de 1321 à 1341
 Andronic IV Paléologue (1348–1385), empereur byzantin de 1376 à 1379
 Andronic V Paléologue (c. 1400–1407), fils de Jean VII Paléologue, coempereur de 1403 à sa mort
 Andronic Paléologue (1400–1427), fils de Manuel II Paléologue, despote de Thessalonique de 1408 à 1423